

Стікні — місто, штат Південна Дакота
 Стікні — селище, штат Іллінойс